Bacouel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bacouel-sur-Selle, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Bacouël, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,